Romersa ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Romersa (* 1956), US-amerikanischer Sänger, Musiker und Produzent
 Jos Romersa (1915–2016), luxemburgischer Geräteturner
 Luigi Romersa (1917–2007), italienischer Journalist und Autor
 Marc Romersa (* 1956), luxemburgischer Hochspringer